Ункор — топоним:

Ойконимы 
 Ункор — село в России, Нижегородская область, Богородский район.
 Церлевский Ункор — поселок в России, Рязанская область, Пителинский район.
 Тонкачевский Ункор — поселок в России, Рязанская область, Пителинский район.
 Чубаровский Ункор — поселок в России, Рязанская область, Пителинский район.
 Новый Ункор — поселок в России, Рязанская область, Пителинский район.

Гидронимы 
 Ункор — левый приток реки Кудьмы, протекает в России в Нижегородской области, в Богородском районе.